Ruta 180 o Carretera 180 es la denominación de varias carreteras:

Chile 
 Ruta 180.

México 
 Carretera Federal 180.

Carreteras por número